Țigănași ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Țigănași (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Țigănași (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți